Карлова Вес може бити:

 Карлова Вес (Братислава), градска четврт Братиславе, Братиславски крај, Словачка Република
 Карлова Вес (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република